Antônio Olinto se poate referi la, 

 Antônio Olinto Marques da Rocha (1919 – 2009) eseist, poet, translator și scriitor brazilian, ocupantul Scaunului 8 al Academiei Braziliene de Litere
 Antônio Olinto, Paraná, municipalitate, re-denumită după scriitorul omonim
 Antônio Olinto dos Santos Pires (1860 - 1925), politician brazilian

Nume
Toponime